Вулканы Тонга являются частью островной вулканической дуги Тонга-Кермадек.
Предпоследним по времени проявлением вулканической активности на территории королевства является извержение подводной кальдеры Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, длившееся с декабря 2014 года по январь 2015 года. Затем извержение 2022 года

Примечания

  См. также Figure 1.
 D. Stanley; South Pacific handbook
 Government of Tonga, official 1962 land survey

Тонга